Mythology jelentései:

 Mythology, a Bee Gees válogatásalbuma, 2010
 Mythology, Derek Sherinian albuma, 2004
 Mythology, Eloy Fritsch albuma, 2001